Lyttelton bezeichnet

…den Namen einer britischen Adelsfamilie, zu der unter anderem folgende Mitglieder gehören:
 Baron Lyttelton:
 George Lyttelton, 1. Baron Lyttelton (1709–1773), englischer Staatsmann, Geschichtsschreiber und Dichter
 Sarah Lyttelton, Baroness Lyttelton (1787–1870), britische Hofdame und Erzieherin von Eduard VII.
 George Lyttelton, 4. Baron Lyttelton (1817–1876), britischer Politiker
 Neville Lyttelton (1845–1931), britischer General, erster Chef des britischen Generalstabs, Sohn des 4. Barons
 Alfred Lyttelton (1857–1913), britischer Sportler und Politiker, Minister für die Kolonien, Sohn des 4. Barons
 William Lyttelton, 1. Baron Lyttelton (1724–1808), britischer Politiker, Kolonialgouverneur, Botschafter
 Viscount Cobham:
 Charles Lyttelton, 8. Viscount Cobham (1842–1922), britischer Peer und Mitglied des Parlaments für die Liberal Party
 Humphrey Lyttelton (1921–2008), englischer Jazzmusiker und Autor, Enkel des 8. Viscount Cobham
 Charles Lyttelton, 10. Viscount Cobham (1909–1977), britischer Adliger; von 1957 bis 1962 Generalgouverneur von Neuseeland
 Viscount Chandos:
 Oliver Lyttelton, 1. Viscount Chandos (1893–1972), britischer Geschäftsmann und Politiker
 Thomas Lyttelton, 3. Viscount Chandos (* 1953), britischer Politiker

…das Lyttelton Theatre, die nach Oliver Lyttelton (1. Viscount Chandos) benannte Hauptbühne des Royal National Theatre. Lyttelton war ab 1963 der erste Vorstandsvorsitzende des renommierten Ensembles.

…mehrere Orte:
 Lyttelton (Neuseeland), Stadt in Neuseeland, benannt nach dem 4. Baron
 Vorort der Stadt Centurion (Südafrika), benannt nach Alfred Lyttelton
 Lyttelton Harbour, ein Hafen auf der neuseeländischen Südinsel
 Lyttelton Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Lyttelton Rail Tunnel, ein Eisenbahntunnel der South Island Main Trunk Railway
 Lyttelton Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Lyttelton Ridge, Gebirgskamm im Grahamland, Antarktika
 Kap Lyttelton, Kap an der Shackleton-Küste in der Ross Dependency, Antarktika

…mehrere Unternehmen:
 Lyttelton Engineering Works (LIW), ein ehemaliges südafrikanisches Unternehmen im Rüstungsindustriekomplex von Armscor
 Lyttelton Engineering Ltd., ein neuseeländischer Metallverarbeiter und Schiffsbauer
 Lyttelton Times, eine 1850 gegründete Tageszeitung in Neuseeland

Siehe auch:
 Littleton (Begriffsklärung)
 Lyttleton (Begriffsklärung)